Связу́ющая ли́га в современной музыкальной нотации — лига, применяющаяся для обозначения беспрерывного звучания смежных нот одинаковой высоты. Такой метод увеличения длительности ноты используется, когда
 для желаемой длительности не существует отдельного знака,
 требуется связать ноты, разделённые тактовой чертой,
 замена залигованных нот одним знаком (нотой с точками) равной длительности исказила бы метрическую структуру музыкального материала.

С паузами связующие лиги не применяются.

Другие названия связующей лиги: соедини́тельная ли́га, залиго́вка, лигату́ра.

Позиционирование 
В одноголосии соединительные лиги выписываются с противоположной стороны от штилей (т. е. у нотных головок). К нотным головкам без штилей лиги ставят в соответствии с положением воображаемых штилей.

В двухголосии лиги выписывают для верхних нот над головками, для нижних — под головками. В тех случаях, когда связующая лига оказывается со стороны штилей, лишний отступ от нотных головок не добавляется (в отличие от фразировочных лиг).

Для прим в одноштильной записи выставляется одна лига, в двуштильной записи — две.

В одноштильной записи трёхголосия две лиги изгибаются противоположно направлению штилей, третья — со стороны штилей. В четырёхголосии при одноштильной записи две лиги выписываются над нотными головками, две — под ними.

Однако такое правило может нарушаться в аккордах при наличии в них интервалов секундового соотношения. Для нижней ноты секунды лигу лучше ставить изгибом вниз, для верхней — вверх.

При двуштильной записи, независимо от количества голосов, лиги выставляются для верхних голосов — над нотными головками, для нижних — под нотными головками.

В произведениях для фортепиано при наличии соединительных и фразировочных лиг в двуштильной записи залиговки выставляются с изгибами в противоположных направлениях, а фразировочные лиги — в зависимости от графического удобства.

Начертание 

Иногда соединительные лиги изображаются в виде прямых линий с загнутыми концами. Такое начертание соединительных лиг, совершенно отличное от выпуклых фразировочных, весьма наглядно. Оно способствует быстрой ориентации исполнителя в определении разницы между фразировочными и соединительными лигами.

Для изображения протяжённого тремоло соединительные лиги у тремолирующих нот часто изображают пунктирными, поскольку звучание нот фактически прерывается и лига теряет свой первоначальный смысл. Однако наличие лиги показывает, что следующая нота продолжает прежнее тремоло, а не начинает новое, и это позволяет избежать лишней атаки.

Пунктирные соединительные лиги применяются также для указания на вариантность исполнения. Например, при первом прочтении лига действует, и ноты исполняются слитно, а при повторе лига не действует и ноты исполняются, как два отдельных звука. Обычно такая запись используется в вокальной музыке, если в разных куплетах (или в подтекстовке на разных языках) на те же ноты приходится разное количество слогов.

Примечания 

Музыкальные термины
Современная музыкальная нотация
Лиги